Nicolau Sofista (en llatí Nicolaus, en grec ) va ser un sofista grec romà d'Orient que va viure durant el regnat de l'emperador romà d'Orient Flavi Valeri Lleó i de l'emperador Anastasi, és a dir al .

Va ser deixeble de Procle. Suides menciona dues obres seves: . Aquesta última va ser atribuïda inicialment a Libani.

Referències 

Filòsofs romans d'Orient